Ágoston László (1923–1987) filozófus, gépészmérnök
 Ágoston László (1935–2001) újságíró
 Ágoston László (1964) építész (TTI, Colossus)
 Ágoston László (1986) operaénekes (bariton), zenei menedzser

hasonló nevűek
 T. Ágoston László (1942–2017) író, újságíró

Jegyzetek